La stagione 2006-2007 della Challenge League vide la promozione in LNA del Neuchatel Xamax.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Super League 2007-2008.
 Ammesso allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocesso in Prima Lega 2007-2008.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off promozione/retrocessione 
Al play-off furono ammesse il Bellinzona (2º classificato nella Challenge League) e l'Aarau (9º classificato in Super League).

Verdetti 
  promosso in Super League 2007-2008.
  e  retrocessi in Prima Lega 2007-2008.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006 2